Józef Mazur (1896-1977) – polski fizyk, specjalista fizyki niskich temperatur.
 Józef Mazur (1913-1944) – żołnierz BCh obwód Biłgoraj 
 Józef Mazur (1916-1980) – żołnierz BCh obwodu Puławy 
 Józef Mazur – komisarz Częstochowy 1931-1933